LDK est un acronyme qui peut désigner :
 Laurent-Désiré Kabila,
 la Ligue démocratique du Kosovo.

Voir aussi 
 2LDK, un film d'horreur japonais.